Алекса́ндр Бы́ков:
 Быков, Александр Артемьевич (1921—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Быков, Александр Владимирович (род. 1962) — историк-нумизмат, этнограф.
 Быков, Александр Григорьевич (1866—после 1912) — член III Государственной думы от Симбирской губернии.
 Быков, Александр Григорьевич (актёр) (род. 1955) – российский актёр.
 
 
 Быков, Александр Петрович (1912—1997) — художник.
 Быков, Александр Яковлевич (1881—1937) — священномученик.